Moisès, patriarca d'Israel.
 Moisès de Roma, màrtir a Roma al 251.
 Moisès el Negre, sant d'origen africà.